John McNiven ist der Name folgender Personen:

* John McNiven (Gewichtheber) (* 1935), britischer Gewichtheber
 John McNiven (Ruderer) (* 1945), kanadischer Ruderer
 John McNiven (Fußballspieler) (* 1962), schottischer Fußballspieler